Zalta ist der Familienname folgender Personen:

 Edward N. Zalta (* 1952), Philosoph
 Claude Grégory (Geburtsname Claude Zalta; 1921–2010), französischer Journalist, Verlagsleiter und Gründer der Encyclopædia Universalis